Секс, нарко́тики и рок-н-ролл ():
 «Sex & Drugs & Rock & Roll» — песня британского рок-исполнителя Иэна Дьюри.

 «Секс, наркотики и рок-н-ролл» — американский комедийный телесериал.
 «Секс, наркотики и рок-н-ролл» — биографический фильм 2010 года о жизни музыканта Иэна Дьюри.